Charlemagne puede referirse a:

 El Emperador Carlomagno o Charlemagne (VIII s. - 814), rey de los francos.

Personas 
 Pedro II de Saboya, llamado Pequeño Carlo Magno o Petit Carlemagne (1203 - 1268), Conde de Saboya y de Richmond.
 Charlemagne Péralte, líder nacionalista haitiano.
 Manno Charlemagne (1948 - ), cantautor y guitarrista haitiano.
 Charlemagne Tower (1809 - 1889), abogado y hombre de negocios estadounidense.
 Charlemagne Tower Jr. (1848 - 1923), diplomático, académico y hombre de negocios estadounidense e hijo del anterior.
 Charlemagne Palestine (1945? - ), compositor minimalista estadounidense.

Otros 
 Charlemagne, ciudad de la provincia de Quebec, Canadá.
 Classe Charlemagne, barco acorazado francés en servicio entre 1895 y 1920.